Ассоциация Олимпийских игр и игр Содружества Сейшельских Островов () — организация, представляющая Сейшельские Острова в международном олимпийском движении. Основана и зарегистрирована в МОК в 1979 году.

Штаб-квартира расположена в Виктории. Является членом Международного олимпийского комитета, Ассоциации национальных олимпийских комитетов Африки и других международных спортивных организаций. Осуществляет деятельность по развитию спорта на Сейшельских Островах.

См. также 
 Сейшелы на Олимпийских играх

Примечания 

Сейшелы
Сейшелы на Олимпийских играх